Diverse chiese sono intitolate a Nostra Signora Assunta:

Chiesa di Nostra Signora Assunta –  Castelvecchio di Rocca Barbena, in provincia di Savona
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Celle Ligure, provincia di Savona
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Grondona, provincia di Alessandria
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Masone, provincia di Genova
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Rapallo, provincia di Genova
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Rossiglione, provincia di Genova
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Rezzo, provincia di Imperia
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Castelbianco, provincia di Savona
Chiesa di Nostra Signora Assunta – Ovada in Piemonte
Chiesa di Nostra Signora Assunta e Santa Zita – Borgo Pila quartiere di Genova
Basilica di Nostra Signora Assunta – Sestri Ponente, quartiere di Genova
Collegiata di Nostra Signora Assunta – Triora, provincia di Imperia

Pagine correlate 
Chiesa di Nostra Signora (disambigua)
Cattedrale di Santa Maria Assunta (disambigua)
Cattedrale dell'Assunta (disambigua)
Concattedrale di Santa Maria Assunta (disambigua)
Basilica di Santa Maria Assunta (disambigua)
Chiesa di Santa Maria Assunta (disambigua)
Chiesa di Maria Santissima Assunta (disambigua)
Collegiata di Santa Maria Assunta (disambigua)
Pieve di Santa Maria Assunta (disambigua)
Oratorio di Nostra Signora Assunta (disambigua)
Oratorio di Santa Maria Assunta (disambigua)
Oratorio dell'Assunta (disambigua)